Ел Бопо има више значења:

 Ел Бопо (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Бопо (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику